Lista portów lotniczych w Erytrei, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 
 World Aero Data

 
Erytrea